Jakobsmühle ist der Ortsname von

 Jakobsmühle (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Jakobsmühle (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Jakobsmühle (Schnelldorf), Ortsteil der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Jacobsmühle